Late Motiv és un programa de televisió espanyol que s'emet a «#0» de la plataforma Movistar+. Es va estrenar l'11 de gener de 2016 a Canal+ i l'1 de febrer va començar a emetre's a «#0» després del cessament d'emissions de Canal+. Produït per El Terrat és el primer programa d'Andreu Buenafuente per a una televisió de pagament.

Història 
El setembre de 2015 Atresmedia va cancel·lar l'anterior programa d'Andreu Buenafuente, En el aire, que s'emetia en La Sexta. Poc després es va confirmar el fitxatge de l'humorista català per la plataforma Movistar+ per a la creació d'un nou programa de mitjanit.

Al desembre de 2015 es va confirmar que el nou programa conduït per Buenafuente es cridaria Late motiv i que comptaria amb la col·laboració dels humoristes Berto Romero i Bob Pop ja presents en el seu anterior programa.

Late Motiv va iniciar les seues emissions l'11 de gener de 2016 a les 23.00 hores a Canal+ de Movistar+. A partir de l'1 de febrer va començar a emetre's a «#0», que va començar les seues emissions aqueix mateix dia.

Durant la segona temporada, que va iniciar les seues emissions el 12 de setembre de 2016, es va incorporar al programa el humorista Joaquín Reyes, en el paper de Devon Knight, un col·laborador amb una secció setmanal en la qual repassava l'actualitat de manera còmica.

Audiències

Primera temporada (2016)

Segona temporada (2016-2017)

Tercera temporada (2017-2018)

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web

Programes de televisió d'Espanya
Obres del 2015
Sèries de televisió acabades el 2021